Бріту () — португальська власна назва.

Особи 
 Бріту — прізвище.

Топоніми

Бріту — парафія.
 Сан-Жуан-де-Бріту — парафія.